Lamberville (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Lamberville (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (Normandia)
 Boissy-Lamberville, municipi al departament d'Eure (Normandia)